El príncipe Cristián de Dinamarca, conde de Monpezat (nacido Christian Valdemar Henri John; 15 de octubre de 2005, Copenhague, Dinamarca) es el hijo primogénito de los actuales príncipes herederos de Dinamarca y condes de Monpezat, Federico y María, es, por lo tanto  príncipe de Dinamarca y ocupante del segundo puesto en la línea de sucesión al trono danés, tras su padre. Desde 2008 es también conde de Monpezat.

Biografía

Nacimiento 
La casa real danesa anunció, en abril de 2005, que la princesa María Isabel estaba embarazada por primera vez.

Nació el  en el Hospital Universitario de Copenhague, a las 01:57. Al nacer pesó 3,5 kg y midió 51 cm.

El príncipe fue hospitalizado brevemente el 21 de octubre de 2005 debido a que sufría ictericia, pero fue dado de alta ese mismo día.

Bautismo 
Fue bautizado el  en la capilla del palacio de Christiansborg, situado en Copenhague.

Utilizó el traje de cristianar creado en 1870 para su tatarabuelo el rey Cristian X y posteriormente utilizado por su bisabuelo el rey Federico IX, su abuela la reina Margaria II, y su padre el príncipe heredero Federico. 

Sus padrinos fueron la princesa Victoria de Suecia, el príncipe Haakon Magnus de Noruega, la princesa Mette-Marit de Noruega, el príncipe Pablo de Grecia (primo hermano de su padre), el príncipe Joaquín de Dinamarca (su tío paterno), Jane Stephens (su tía materna), Hamish Campbell (amiga de la infancia de María), y Jeppe Handwerk (amigo de la infancia del príncipe Federico).

Confirmación 
Recibió su confirmación el 15 de mayo de 2021 en la iglesia del Palacio de Fredensborg, el mismo templo donde fue confirmado su padre.

Nombre
La tradición danesa marca que el primer hijo del heredero al trono tiene que recibir el nombre de Federico o el de Cristián de manera alterna.
 Cristián (Christian): Por tradición.
 Valdemar (Valdelmar): Por Valdemar Atterdag, rey de Dinamarca.
 Enrique (Henri): Por su abuelo paterno, el príncipe Enrique de Dinamarca.
 Juan (John): Por su abuelo materno, John Donaldson.

Hermanos 
- Isabel Enriqueta Ingrid Margarita, nacida el 21 de abril de 2007.

- Vicente Federico Minik Alejandro, nacido el 8 de enero de 2011.

- Josefina Sofía Ivalo Matilde, nacida el 8 de enero de 2011.

Educación 
El 27 de marzo de 2007 empezó la guardería. Cristián se convirtió en el primer miembro de la familia real danesa en acudir a la guardería. El 12 de agosto del 2011 comenzó la educación primaria en el colegio público Tranegård, siendo así el primer miembro de la familia real danesa en hacerlo. El 11 de agosto de 2021 comenzó a estudiar en la escuela secundaria Herlufsholm en Næstved, Dinamarca. 
El 26 de junio de 2022 la Casa Real Danesa informó a través de un comunicado que el Principe Christian no continuaría sus estudios en el internado Herlufsholm debido a las denuncias de acoso y violencia sexual que antiguos exalumnos hicieron en un documental en la televisión pública danesa. El 7 de agosto de 2022 se anunció que el Principe Christian continuaría sus estudios secundarios en el Ordrup Gymnasium en Gentofte.

Príncipe de Dinamarca 
El príncipe ha participado desde muy pequeño en actos oficiales junto a sus padres. Frecuentemente participa en celebraciones familiares y actos y conmemoraciones de la familia real. Es habitual que el príncipe acompañe a sus padres en los viajes oficiales que realizan a Groenlandia (región de Dinamarca) y a Australia (país natal de su madre).

Hasta el 2013, Cristián era el único futuro heredero varón de las monarquías europeas (hasta el nacimiento del hijo del heredero de Reino Unido). Así pues podría convertirse en rey.

El 19 de junio del 2010 fue paje en la boda de su madrina, la princesa heredera Victoria de Suecia.

El príncipe apareció en un capítulo de la 29ª temporada de la serie de animación Los Simpson.

El príncipe dio positivo en COVID-19 en el test que le fue practicado el 7 de diciembre de 2020, motivo por el cual permaneció en aislamiento palaciego.

Títulos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 
 15 de octubre de 2005 – 29 abril de 2008: Su Alteza Real el príncipe Cristián de Dinamarca.
 29 de abril de 2008 – presente: Su Alteza Real el príncipe Cristián de Dinamarca, conde de Monpezat.

Distinciones honoríficas danesas

Medallas 
  Medalla Conmemorativa del 75° Aniversario del príncipe consorte Enrique (11/06/2009).
  Medalla Conmemorativa del 70° Aniversario de la reina Margarita II (16/04/2010).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Rubí de la reina Margarita II (14/01/2012).
  Medalla Conmemorativa del 75° Aniversario de la reina Margarita II (16/04/2015).
  Medalla Conmemorativa de las Bodas de Oro de la Reina Margarita II y el Príncipe Enrique (10/06/2017).
  Medalla Conmemorativa del Príncipe Enrique (11/06/2018).
  Medalla Conmemorativa del 80° Aniversario de la reina Margarita II (16/04/2020).
  Medalla Conmemorativa con motivo del 50° aniversario de la ascensión al trono de la reina Margarita II (14/01/2022).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Oro de la Reina Margarita II (14/01/2022).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Casa Real Dinamarca (en danés, inglés y francés) 
Página oficial de SAR, el príncipe Cristián (en inglés)

Familia Real Danesa
Príncipes de Dinamarca del siglo XXI (casa de Monpezat)
Nacidos en Copenhague